William Douglas pode se referir a diferentes personalidades:

 William Douglas Resinente dos Santos, professor e juiz brasileiro.
 William Douglas, 1º Conde de Douglas, nobre do Pariato da Escócia.
 William Douglas the Hardy, nobre e chefe militar da Escócia.

Desambiguação